Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Nikolę Grbicia:

Oficjalne mecze międzypaństwowe pod egidą FIVB lub CEV 

|-
!colspan="7"| 2022

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami 

stan na 11 września 2022 roku

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
! colspan="7" | 2022

|}

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn
Polska